Le Heaulme, commune du Val-d'Oise.

Patronyme 

 Francis Heaulme (1959-), tueur en série français ;
 Patrice Heaulmé (1958-), joueur puis entraîneur français de football.
Patronyme français